G-Bahn steht für:

 einen Begriff aus der Gruppentheorie in der Mathematik, siehe Gruppenoperation#Bahn
 die Kurzschreibweise für Geisterbahn